Самодеятельное искусство

 Самодеятельное искусство — одна из форм народного творчества, феномен, получивший развитие в Советском Союзе за счёт своей массовости и общедоступности.
 «Самодеятельное искусство» — советский театральный журнал, издававшийся в Москве в 1932—1933 гг.